Оксид азоту може означати:
 Оксид азоту(I), N2O
 Оксид азоту(II), NO
 Оксид азоту(III), N2O3
 Оксид азоту(IV), NO2
 Димер оксиду азоту(IV), N2O4
 Оксид азоту(V), N2O5
__БЕЗ_ЗМІСТУ__

Характеристика ряду 
Окси́ди азо́ту, окси́ди нітроге́ну — сполуки нітрогену з оксигеном. Їхній склад залежить від ступеня окиснення нітрогену.

У газовій фазі вченими був також відкритий оксид NO3, але виділити його як окрему сполуку досі не вдалося.

Див. також 
 NOx — загальне позначення оксидів NO та NO2

Примітки

Джерела

Посилання 
 Азоту оксиди  //